Berkut (rusky a ukrajinsky orel skalní) označuje:
 Suchoj Su-47 – ruský letoun páté generace
 Projekt 1134 – třída sovětských raketových křižníků
 Projekt 1134A – třída sovětských raketových křižníků zvaná též Berkut-A
 S-25 – ruská řízená střela země-vzduch
 Berkut (speciální jednotky) – speciální policejní jednotky na Ukrajině
 Berkuty – vrtulníková skupina letecké akrobacie ruského vojenského letectva

Externí odkazy